Plaats in Indonesië
 Pasir Gintung (Cikulur), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Pasir Gintung (Jayanti), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam